Stützer ist der Familienname folgender Personen: 

 Herbert Alexander Stützer (1909–1994) , Kunsthistoriker, Schriftsteller, Pädagoge
 Hermann K. Stützer (* 1952), Landesvorsitzender der FDP in Bayern (1998 bis 2000) 
 Johan Arnold Stützer (1763–1821), schwedischer Arzt, Natur- und Asienforscher
 Lionel Stützer (1901–1991), Pionier des Buddhismus in Deutschland und Essayist
 Peter Stützer (* 1954), deutscher Journalist und Fernsehmoderator